Knock peut désigner différents éléments liés à la ville de Knock en Irlande, soit à la pièce de théâtre Knock ou le Triomphe de la médecine qui a donné lieu à différentes adaptations télévisuelles et cinématographiques.

Toponymie 

 Knock, une commune d'Irlande située dans la province du Connacht, lieu d'une apparition mariale en 1879 : l'apparition mariale de Knock.
 Knock, un village portuaire, au bord du Shannon, dans le comté de Clare, en Irlande.
 Sanctuaire de Knock, sanctuaire religieux situé dans la ville de Knock.

Religion 
 Notre-Dame de Knock, une appellation de la Vierge Marie dans l'Église catholique, célébrée en Irlande, comme  et en mémoire de l'apparition mariale de Knock.

Arts et littérature 
 Knock ou le Triomphe de la médecine, une pièce de théâtre française de Jules Romains de 1922. Elle a donné lieu à différentes adaptations :
 Knock, film français de René Hervil sorti en 1925 ;
 Knock , film français de Roger Goupillières et Louis Jouvet sorti en 1933 ;
 Knock, film français de Guy Lefranc sorti en 1951 ;
 Knock, téléfilm français de Marcel Cravenne diffusé en 1955 ;
 Knock, téléfilm français de Laurent Préyale diffusé en 2004 ;
 Knock, film français réalisé par Lorraine Levy sorti en 2017 ;
 Knock, album de John Park, paru en 2012 ;
 Knock Knock, un dessin animé de 1940 qui vit la première apparition de Woody Woodpecker ;

Autres 
 knock, un logiciel informatique permettant d'envoyer une séquence de ping sur un serveur.

Notes et références 

Homonymie de titre